En Gijón (España) hay cuatro estaciones:
 La Estación temporal de Gijón-Sanz Crespo (ferrocarril), actualmente en servicio.
 La Estación de Gijón-Cercanías, fuera de servicio.
 La Estación de Gijón-Jovellanos o la Estación de la Braña, fuera de servicio.
 La Estación de Alsa de Gijón, actualmente en servicio
 La Estación del Norte, actualmente fuera de servicio y sede del Museo del Ferrocarril de Asturias